

События 
 Консулы Гай Юлий Север и Марк Юний Руфин Сабиниан.
 155—166 — Папа св. Аникет.
 Мученичество св. Поликарпа (ок. 69—155), епископа Смирны.

Хунну:
 155—158 — Переход отряда хуннов на запад. Они добрались до Волго-Уральского междуречья.
Сяньби:
 Таншихай стал старейшиной в 14 лет.
Китай:
 Усмирены южные Хунну и ухуани.

Родились 
 Дион Кассий — римский консул и историк греческого происхождения.
 Гай Юлий Авит Алексиан — римский государственный деятель конца II века — начала III века.
 Сяхоу Дунь — генерал и чиновник эпохи Троецарствия.
 Цао Цао — китайский полководец, автор сочинений по военному делу и поэт.
 Юань Шу — китайский полководец эпохи поздней Хань и Троецарствия.

Скончались 
 Папий Иерапольский — раннехристианский святой, писатель, один из апостольских мужей.
 Поликарп Смирнский — епископ Смирнский, ученик апостола Иоанна.

См. также